Elisabeth Alexandrine Felicite Charlotte Gotfriede de Salm-Neufville, Princesa de Salm (Isselburg, 21 de julho de 1704 - Bruxelas, 27 de dezembro de 1739), filha de Louis Otto, 5.º Príncipe de Salm, e da princesa Albertine Johannette de Nassau-Hadamar, foi princesa consorte de Ligne, pelo seu casamento com Claude Lamoral II, 6º Príncipe de Ligne.

Biografia 
A Princesa Elisabeth Alexandrine de Salm, ela pertencia à Casa de Salm, que provém da antiga nobreza lotaríngia. Filha de Louis Otto, 5.º Príncipe de Salm, e da princesa Albertine Johannette de Nassau-Hadamar. A princesa morreu em Bruxelas, à 27 de dezembro de 1739, com 35 anos de idade.

Casamento e filhos 
A princesa Elizabeth havia de se casado, e, em 18 de fevereiro de 1721, em Isselburg, ela casou-se com Claude Lamoral II, 6º Príncipe de Ligne (1685-1766), filho de Henri Louis, 4.º príncipe de Ligne, e de Doña Juana Monica Folch de Cardona de Aragón y Benavides. Juntos, eles tiveram:

 Príncipe Henri Ernest (1721-1722);
 Príncipe Charles-Joseph Lamoral François Alexis (Bruxelas, 23 de maio de 1735 — Viena, 13 de dezembro de 1814), casou-se 6 de agosto de 1755, em Feldsberg, com a princesa Maria Francisca de Liechtenstein (1739-1821), filha do príncipe Emanuel de Liechtenstein, e da condessa Maria Ana de Dietrichstein-Weichselstädt, baronesa de Hollenburg e Finkenstein;
 Princesa Louise Marie Elisabeth Christine (Bruxelas, 17 de fevereiro de 1728 - Mons, 26 de janeiro de 1784);
 Princesa Marie Josèphe (23 de maio de 1730 - Mons, 2 de janeiro de 1783).

Títulos 

 21 de julho de 1704 – 18 de fevereiro de 1721: "Sua Alteza Sereníssima, a princesa Elizabeth Alexandrina de Salm"
 18 de fevereiro de 1721 – 27 de dezembro de 1739: "Sua Alteza Sereníssima, a Princesa de Ligne, Princesa de Salm"